

Localidades 

 Brasília, capital do Brasil
 Brasília de Minas, município brasileiro do estado de Minas Gerais
 Centro Comercial Brasília (Porto), centro comercial da cidade do Porto
 Vila Brasília, bairro do município de Volta Redonda
 Brasília (Feira de Santana), bairro do município de Feira de Santana

Desporto 

 Brasília Futebol Clube, clube de futebol do Distrito Federal brasileiro
 Brasília/Instituto Viver Basquetebol, clube de basquete do Distrito Federal brasileiro

Outros 

 Volkswagen Brasília, automóvel produzido pela Volkswagen do Brasil
 Embraer EMB-120 Brasília, avião da empresa brasileira Embraer
 Arquidiocese de Brasília, arquidiocese da cidade de Brasília
 TV Brasília, emissora de televisão brasileira da cidade de Brasília

Desambiguação